Vision Quest (ścieżka dźwiękowa)
 Zwariowałem dla ciebie (ang. Vision Quest) – film